«Баллада о Любви» («Когда вода Всемирного Потопа…») — песня Владимира Высоцкого, написанная в 1975 году (до февраля) для кинофильма «Стрелы Робин Гуда»; не вошла. Двумя частями была использована во второй редакции фильма 1987 года. Вошла в фильм «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (1982).

История создания 
Песня «Баллада о Любви» была написана Высоцким во время пребывания его в Париже в начале 1975 года, в составе шести произведений, написанных им для фильма «Стрелы Робин Гуда» режиссёра Сергея Тарасова.

Комментарий автора 
…Я сегодня получаю вторую записку такую: есть ли у меня песни о любви. Безусловно, есть. Только вы знаете что, ведь все песни — лирические. Лирические — это значит, своё собственное восприятие мира ты рассказываешь. Вероятно, мои песни о любви меньше всего похожи на песни, которые навязли у нас в ушах, ну например типа: «Ты не плачь, моя любимая!» и так далее. Кстати говоря, музыка её — один к одному музыка старинной итальянской песни. Я не думаю, что композитор это сделал специально, но так уж у него получилось… Я спою песню вот в ответ на записку. И не в доказательство того, что — могу я, умею или нет, — я действительно давно не пел эту песню и хочу для женской половины сегодняшнего зала — а может, кому-нибудь будет и из мужчин интересно, — спеть песню о любви. Так она и называется — «Баллада о Любви»…

Издания и первые публикации 

 Текст песни был впервые напечатан при жизни поэта, в сборнике «Песни русских бардов» парижского издательства «YMCA-Press» (1978).
 В СССР текст баллады был впервые опубликован после смерти Высоцкого, в газете «Советская Россия», № от 19.10.1980 г.
 22.1.1980 Высоцкий исполнением этой песни закончил своё выступление на ЦТ СССР.
 «Баллада о Любви» (под названием Ballad of Love) вошла в состав 7-й пластинки комплекта «В. Высоцкий в записях М. Шемякина», изданного в декабре 1987 года в США.

Другие исполнения 

 А. Градский (2008, 2010 года)
 Gogol Bordello (2011 г.)
 Дм. Дюжев (19.1.2013 г.)
 В. Пресняков (2013)
 Е. Камбурова (21.1.2016 г.)

См. также 
 Список произведений Владимира Высоцкого

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Песни 1975 года
Песни Владимира Высоцкого